Албания принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 10 спортсменов в пяти видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Албании несла тяжёлоатлет Ромела Бегай.

12 июля в отеле «Рогнер» (Тирана) министр культуры, молодёжи и спорта Республики Косово Мемли Красники и министр туризма, культуры, молодёжи и спорта Албании Альдо Бумчи встретились с албанскими олимпийцами и вручили им знамя для церемонии открытия.

На летних Олимпийских играх 2012 Албания вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. Допинг-проба тяжелоатлета Эрканда Керимая дала положительный результат во время чемпионата Европы в Анталии, где он стал чемпионом в весовой категории до 77 кг. В итоге, его выступления было приостановлено и на Олимпийских играх его заменил Эндри Карина.

Состав и результаты

Дзюдо 

Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Технические виды

Женщины
Беговые виды

Плавание 

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 
 

Албания
Спорт в Албании в 2012 году